Бахауддин (), Багауддин — арабское имя, в переводе на русский означает «красота религии».
 Бахауддин ибн Шаддад (1145—1234) — арабский историк и мусульманский правовед, биограф Салах ад-Дина.
 Баха ад-Дин Валад (1148 или 1152 —1231) — суфий, отец Джалаладдина Руми.
 Бахауддин Накшбанд (1318—1389) — суфий, основатель Накшбандийского тариката.
 Ваисов, Багаутдин (1810—1893) — суфий, основатель ваисовского движения в Казанской губернии.
 Арсанов, Бахауддин (1893—1962) — чеченский шейх.

Арабские имена